Один з класів автомобілів
 Зорі класу B
 Режим роботи електронного підсилювача
 Клас В з футболу — регіональний футбольний турнір у Польщі.